Pindar peut faire référence à :
 Pindar, une rivière indienne ;
 John Pindar, pseudonyme du poète britannique John Wolcot (1738-1819) ;
 Pindar, un voilier de course au large de la classe  IMOCA.